Challenge Cup steht für folgende Sportwettbewerbe:

 Challenge-Cup, Wettbewerb für Fußballvereinsmannschaften aus Wien und Budapest
 Challenge Cup (Rennrodeln), Wintersportwettbewerb im Rennrodeln
 Challenge Cup (Rugby League), europäischer Rugby-League-Wettbewerb
 Challenge Cup (Volleyball), Europapokal-Wettbewerb im Volleyball
 Challenge Cup 1979, Eishockeyserie zwischen einer NHL-Auswahl und der Nationalmannschaft der Sowjetunion
 AFC Challenge Cup, Wettbewerb für Fußballnationalmannschaften aus Asien
 EHF Challenge Cup, europäischer Handballwettbewerb für Vereinsmannschaften
 EFAF Challenge Cup, europäischer American-Football-Wettbewerb für Vereinsmannschaften (2009/10)
 EPCR Challenge Cup, europäischer Rugby-Union-Wettbewerb für Vereinsmannschaften
 IIHF Challenge Cup of Asia, Wettbewerb für Eishockeynationalmannschaften aus Asien
 Scottish League Challenge Cup, schottischer Pokalwettbewerb für unterklassige Vereinsmannschaften im Fußball
 IWBF Challenge Cup, europäischer Wettbewerb für Rollstuhlbasketballvereinsmannschaften